В российском флоте существовало два однотипных минных заградителя «Амур» (до 1907 корабли этого типа именовались минными транспортами)
 «Амур» — минный заградитель постройки 1898—1901, потоплен в 1904
 «Амур» — минный заградитель постройки 1906—1909, потоплен в 1941